Александр Николаевич Тройницкий () — русский государственный деятель, семипалатинский и  тульский губернатор, действительный статский советник.

Биография 
Александр Николаевич Тройницкий родился  года в дворянской семье в городе Самаре Самарской губернии, ныне город — административный центр Самарской области. 

Отец — советник Самарского губернского правления (впоследствии рязанский и вятский губернатор) Николай Александрович Тройницкий (1842—1913), мать Варвара Ивановна, урождённая княжна Козловская (1850—1869). Мать скончалась через полтора месяца после его рождения.

Образование и карьера 
  — окончил Императорское училище правоведения с чином титулярного советника и поступил на службу в Министерство внутренних дел.
 С июня 1891 года — чиновник особых поручений при Олонецком губернаторе М. М. Весёлкине.
 С июля 1892 — директор Петрозаводского губернского тюремного комитета.
 С марта 1893 — старший чиновник особых поручений при Черниговских губернаторах М. М. Весёлкине и Е. К. Андреевском.
 С января 1895 — советник Орловского губернатора А. Н. Трубникова.
 С октября 1896 — на службе в земском отделе МВД. Участвовал в проведении первой всеобщей переписи населения 1897 года.
 С апреля 1898 — непременный член Ставропольского губернского присутствия.
 С декабря 1900 — директор Ставропольского губернского попечительства о тюрьмах.
 С  до   — Тобольский вице-губернатор, статский советник. С 1902 года Тройницкий был назначен цензором «Сибирского листка». Он очень строго относился «к представляемому цензору материалу» и часто перечеркивал статьи самого невинного и типичного для всех провинциальных газет содержания. В его требования входило и то, чтобы во всех фельетонах из местной жизни приводились полные имена и фамилии упомянутых лиц, дабы те имели возможность привлечь автора и редакцию к судебной ответственности. Препятствия, возводимые вице-губернатором Тройницким для оппозиционной прессы не ограничивались цензурой, так, например, в 1906 году с распространением разрешённой  «Крестьянской газеты» возникли трудности, но  Тройницкий запретил пересылать её по земской почте. Расследовал события в Кургане, происшедшие , когда там произошли столкновения демонстрантов (железнодорожников, рабочих и учащихся железнодорожного училища) с правительственными войсками. Были ранены 40 человек, двое из них скончались.  Александр Николаевич был снова направлен в Курган для предотвращения и пресечения ожидаемых беспорядков и в Ишим для расследования по особо порученным ему делам.
  заболевший Тобольский губернатор А. П. Лаппо-Старженецкий передал управление губернией вице-губернатору А. Н. Тройницкому,  вышел приказ об отставке Лаппо-Старженецкого. Новый губернатор Н. Л. Гондатти был назначен .
 С  по 1913 — временно исполняющий должность военного губернатора Семипалатинской области, статский советник. В 1908 году докладывал генерал-губернатору Степного края, что находит «крайне вредным заселение Семипалатинской области немцами», «ибо немцы считаются элементом вредным для пограничной области и умышленно не передающим культуру русским людям»
 , в день тезоименитства Николая II, произведён в чин действительного статского советника.
  назначен Тульским губернатором,  вступил в должность. Семья Тройницкого занимала квартиру в доме губернаторской канцелярии на углу Николаевской (ныне ул. Свободы) и улицы Л. Толстого (дом сохранился до сих пор). Тройницкий состоял членом Тульской губернской ученой архивной комиссии.

Аресты 
 Около 5 утра  Тройницкий и вице-губернатор В. Н. Шеншин арестованы революционными рабочими и солдатами Тульского гарнизона  и помещены на гауптвахте на территории тульского кремля. После освобождения уехал в Петроград. Формально уволен со службы Указом Временного правительства от  на основании прошения об увольнении по болезни.
 В сентябре 1919 — арестован в Петрограде и заключен в тюрьму, позднее был освобождён.
 23 мая 1924 — арестован в Анапе, приговорен к 3 годам ссылки на Урал и вместе с женой отправлен в Обдорск Уральской области (с ним в ссылке находилась его жена).
 В сентябре 1927 — находился в Шадринске Уральской области. По ходатайству Помполита из ссылки освобождён, вернулся в Ленинград, был безработным.
 Весной 1935 — выслан с женой и дочерью в Уфу на 5 лет как бывший царский чиновник и помещик.

Дальнейшая судьба 
Дальнейшая судьба А. Н. Тройницкого неясна. Сведения о том, что ему удалось эмигрировать во Францию, где в 1930-е годы он жил в пансионате в пригороде Парижа на пожертвования баронессы Марии Матавтиной-Маковской, вдовы художника Константина Егоровича Маковского, крайне сомнительны, тем более, что М. А. Матавтина скончалась в 1919 году.

Награды 
 Орден Святого Станислава I степени, 1915 год
 Орден Святого Владимира III степени, 1913 год
 Орден Святой Анны II степени, 1899 год
 Высочайшая благодарность «за отличный порядок во время пребывания в Туле 21 ноября 1914 года императора»,
 Высочайшая благодарность «за труды, понесённые в условиях военного времени», .
 Медаль «В память царствования императора Александра III»
 Медаль «В память коронации императора Николая II»
 Медаль «За труды по первой всеобщей переписи населения»
 Медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых»
 Медаль «За труды по отличному выполнению всеобщей мобилизации 1914», 
 Знак отличия «За труды по переселению и по земельному устройству за Уралом».
 , уже будучи Тульским губернатором, Тройницкий был избран почётным гражданином Семипалатинска, Павлодара и Усть-Каменогорска.

Семья 
Тройницкие, как и почти все малороссийские дворянские роды имеют легенду о польско-шляхетском своём происхождении.

Родоначальник — Павел Тройницкий (? — до 1740), Полтавский полковой писарь, сотник Келебердянский (1717, 1730). У него внук Григорий Устинович (1774—1812), майор Ладожского пехотного полка, умер от ран, полученных в бою под Салтановкой. У него сын (дед Александра Николаевича) Александр Григорьевич Тройницкий (1807—1871) — товарищ министра внутренних дел, член Государственного совета Российской империи, тайный советник. 

 Отец Николай Александрович Тройницкий ( — ), рязанский и вятский губернатор, действительный тайный советник, сенатор. 
 Мать Варвара Ивановна (урожд. княжна Козловская, 1850 год — ), дочь князя Ивана Дмитриевича Козловского (1814—1860).
 Мачеха Анастасия Евгеньевна (урожд. Якушкина, 1852—1923), дочь юриста Е. И. Якушкина, внучка декабриста И. Д. Якушкина.
 Сестра Варвара (, Ярославль — ?)
 Сестра Мария (, Симбирск — 18 июня 1921 года, Петроград)
 Брат Николай ( — 15 сентября 1921 года), товарищ прокурора Митавского окружного суда,  надворный советник], в 1921 году - секретарь Управления Мурманской железной дороги, женат на Ольге Николаевне урождённой Шихмановой, в браке три сына: Николай (1903—?), Михаил (1906—?) и Владимир (1908—?).
 Брат Сергей ( — 2 февраля 1948 года), директор Эрмитажа в 1918—1927 годах.
 Брат Леонид ( — ?), прапорщик.
 Первая жена — Анна Алексеевна урождённая Игнатьева (в разводе с 1907 года)
 Дочь — Варвара Александровна Тройницкая ( — ?)
 Вторая жена — Софья Дмитриевна урождённая Бологовская (1882—?)  выпускница медицинского училища, в браке с А. Н. Тройницким с 1909 года, в 1910 работала медсестрой в больнице Санкт-Петербурга. В ссылке вместе с мужем в Обдорске (1924), в Шадринске (1927), в Уфе (с 1935).
 Дочь (возможно была одна дочь Варвара от первого брака)

Литература 
 Список гражданским чинам четвертого класса. Исправлен по 1-е марта 1916 года. — Пг., 1916. — С. 1994.
 Фомин Н. К. Тройницкий Александр Николаевич // Тульский биогр. слов. Новые имена. — Тула, 2003. — С. 228—229.

Ссылки 
 Тройницкий Александр Николаевич, губернатор Тульской губернии в 1914-1917 гг.
 Заклеймённые властью. Анкеты, письма, заявления политзаключенных в Московский Политический Красный Крест и Помощь политзаключенным, во ВЦИК, ВЧК-ОГПУ-НКВД

Примечания 

Александр Николаевич
Тобольские вице-губернаторы
Губернаторы Семипалатинской области
Выпускники Императорского училища правоведения
Тульские губернаторы
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Персоналии:Петрозаводск
Персоналии:Чернигов
Персоналии:Орёл
Персоналии:Ставрополь
Персоналии:Салехард
Персоналии:Шадринск
Персоналии:Уфа
Репрессированные в СССР
Действительные статские советники
Почётные граждане Семея
Почётные граждане Павлодара
Почётные граждане Усть-Каменогорска